Siló (Israel), ciutat cananea de Samaria, al territori de la tribu d'Efraïm 
 Abroni Siló, poeta romà pupil de Porci Latró, que va viure en temps de l'emperador August
 Quint Pompedi Siló, cap dels marsis a la guerra social